

Липовське — село, Режівський міський округ, Свердловська область
 Липовське — село, Туринський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Липовка